Alinéa peut désigner :
  alinéa, en linguistique, un signe de ponctuation de texte ;
 Alinéa, une entreprise française ;
 Alinea, un genre de sauriens de la famille des Scincidae.